Дункан, Джон (1805—1849) — шотландский путешественник.
 Дункан, Джон (1866—1945) — шотландский художник.
 Дункан, Джон (1949—2022) — шотландский футболист.
 Дункан, Джон (род. 1953) — американский художник.